Regno di Kasa – conosciuto anche come Kasanga – antico stato africano
 Kasanga – circoscrizione della regione di Iringa (Tanzania)
 Kasanga – circoscrizione della regione di Rukwa (Tanzania)
 Kasanga – circoscrizione della regione di Morogoro (Tanzania)